19 е дебютният студиен албум на Адел, издаден на 28 януари 2008 г. от XL Recordings. Съдържа 12 песни.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Daydreamer
 Best for Last
 Chasing Pavements
 Cold Shoulder
 Crazy for You
 Melt My Heart to Stone
 First Love
 Right as Rain
 Make You Feel My Love
 My Same
 Tired
 Hometown Glory

Тайванско специално издание 
 Chasing Pavements

Японско и новозеландско издание 
 Painting Pictures
 Now and Then
 That’s It, I Quit, I'm Moving On

Американско лимитирано издание 
 Right as Rain (на живо)	
 Melt My Heart to Stone (на живо)	
 My Same (на живо)	
 That's It, I Quit, I'm Movin' On (на живо)	
 Chasing Pavements (на живо)

Разширено издание 
 Chasing Pavements
 Melt My Heart to Stone
 That's It, I Quit, I'm Movin' On
 Crazy for You
 Right as Rain
 My Same
 Make You Feel My Love
 Daydreamer
 Hometown Glory
 Many Shades of Black (с The Raconteurs)

Дебютни албуми
Албуми на Адел
Музикални албуми от 2008 година